Příjmení Moore () nosí více významných osobností:

 Alan Moore (* 1953) – americký komiksový scenárista
 Alecia Beth Moore viz Pink
 Anthony Moore (* 1948) – britský hudebník, skladatel a producent
 Archie Moore (1916–1998) – americký boxer
 Basil Moore (1933–2018) – kanadský post-keynesiánský ekonom
 Bobby Moore (1941–1993) – anglický fotbalista, obránce
 Catherine Lucille Mooreová (1911–1987), americká spisovatelka sci-fi a fantasy
 Carissa Mooreová (* 1992) – americká profesionální surfařka
 Clover Mooreová (* 1945) – australská politička, starostka města Sydney
 Daniel Moore – více osob
 Demi Moore (* 1962) – americká herečka
 Dickie Moore (1931–2015) – kanadský hokejový útočník
 Gary Moore (1952–2011) – irský kytarista
 George Edward Moore (1873–1958) – anglický filozof
 Gordon Moore (* 1929) – americký miliardář, spoluzakladatel firmy Intel a autor Mooreova zákona
 Hal Moore, Jr. (1922–2017) – penzionovaný generálporučík Armády Spojených států a spisovatel
 Heidi Starlyn Mooreová (* 1975) – americká judistka
 Henry Moore (1898–1986) – anglický sochař a malíř
 Heman A. Moore (1809–1844) – americký politik
 Charles Moore (1929–2020) – americký atlet, sprinter
 Christina Moore (* 1973) – americká herečka
 Christopher Moore (* 1957) – americký spisovatel komické fantasy
 Jessica Mooreová (rozcestník) – více nositelek jména
 John Moore (* 1959) – americký spisovatel
 John Moore (fotograf) (* 1967) – americký fotožurnalista
 John Moore (generál) (1761–1809) – britský generál za napoleonských válek
 Julianne Moore (* 1960) – americká herečka
 Keb' Mo' (Kevin Moore; * 1951) – americký bluesový zpěvák a kytarista
 Kevin Moore – více osob
 Mandy Mooreová (* 1984) – americká herečka, zpěvačka a modelka
 Margriet de Moorová (* 1941) – nizozemská spisovatelka
 Marianne Mooreová (1887–1972) – americká básnířka a spisovatelka
 Michael Moore (* 1954) – americký režisér
 Ottilie Moore – americká milionářka německého původu
 Patrick Moore (1923–2012) – anglický astronom
 Patrick Moore (environmentalista) (* 1947) – kanadský ochránce životního prostředí
 Ronald D. Moore (* 1964) – americký scenárista a televizní producent
 Roger Moore (1927–2017) – anglický herec
 Rudy Ray Moore (1927-2008) – americký komik, zpěvák, herec a filmový producent
 Sean Moore (* 1968) – velšský bubeník
 Scotty Moore (1931–2016) – americký kytarista
 Sio Moore (* 1990) – hráč amerického fotbalu
 Stanford Moore (1913–1982) – americký biochemik, nositel Nobelovy ceny za chemii
 Tara Mooreová (* 1992) – britská tenistka
 Thomas Moore (1779–1852) – anglický básník irského původu
 Thurston Moore (* 1958) – americký kytarista, zpěvák a skladatel
 Tom Moore (1920–2021) – veterán britské armády z doby 2. světové války
 Vinnie Moore (* 1964) – americký kytarista

Externí odkazy